Terrain vague est un film de Marcel Carné sorti en 1960. 
 Terrain vague est un album du groupe Les Ogres de Barback.
 Le Terrain vague était une maison d'édition française dirigée par Éric Losfeld.
 Terrain vague était un groupe folk lorrain des années 1980 avec Hervé Féron pour auteur-compositeur.
 le terrain vague de la Chapelle ou terrain vague de Stalingrad, haut lieu du hip-hop français, dans les années 1980.

Notes et références